Cesarano ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Cesarano (1880–1969), italienischer Erzbischof
 Daniele Cesarano (* 1962), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Federico Cesarano (1886–1969), italienischer Fechter